Arlington Park ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Arlington Park (Florida), im Broward County
 Arlington Park (Georgia), im Bibb County
 Arlington Park (New Hampshire), im Rockingham County
 Arlington Park (Pennsylvania), im York County
 Arlington Park (Salt Lake County, Utah)
 Arlington Park (Los Angeles), Stadtteil von South Los Angeles, Kalifornien
 Arlington Park ist eine Pferderennbahn in Arlington Heights, einem Vorort von Chicago 

Sonstiges:
 Arlington Park (Birmingham), Park in Birmingham, Jefferson County, Alabama
 Arlington Park (Pferderennbahn) in Arlington Heights, Illinois
 Arlington State Park, Park im Gilliam County, Oregon
 Arlington State Wildlife Area, Park im Maricopa County, Arizona